Empreintes DIGITALes est une maison de disques fondée en 1990 à Montréal, spécialisée en musique électroacoustique et concrète.

De 2005 à 2012 Empreintes DIGITALes éditera 33 DVD-Audio, encodés à 24 bits et Surround 5.1; puis quelques (3) Blu-ray audio (24 bits à 96 kHz) à partir de 2014; et des formats numériques Flac (16 bits 44,1 kHz ou 24 bits 96kHz), Ogg ou Mp3, depuis 2018, commercialisés en ligne sur electrocd.com.

Compositeurs 

 

 James Andean
 Elizabeth Anderson
 Jon Appleton
 Serge Arcuri
 Patrick Ascione
 Natasha Barrett
 Sergio Barroso
 Wende Bartley
 Dominique Bassal
 Yves Beaupré
 Martin Bédard
 David Berezan
 Nicolas Bernier
 Manuella Blackburn
 Michèle Bokanowski
 Christian Bouchard
 
 
 
 J-Kristoff Camps
 Michel Chion
 Darren Copeland
 Micheline Coulombe Saint-Marcoux
 Ana Dall’Ara-Majek
 Yves Daoust
 Sophie Delafontaine
 Marcelle Deschênes
 Francis Dhomont
 Paul Dolden
 Ingrid Drese
 Louis Dufort
 Chantal Dumas
 Stephan Dunkelman
 eRikm
 Georges Forget
 Bernard Fort
 Gilles Gobeil
 Jonty Harrison
 Elizabeth Hoffman
 Terri Hron
 Monique Jean
 
 Kristoff K.Roll
 Dan Lander
 Philippe Le Goff
 Martin Leclerc
 Daniel Leduc
 
 
 Theodore Lotis
 René Lussier
 Alistair MacDonald
 Vanessa Massera
 Annie Mahtani
 Philippe Mion
 
 Steven Naylor
 Robert Normandeau
 Erik Nyström
 James O’Callaghan
 John Oswald
 Åke Parmerud
 Arturo Parra
 Laurie Radford
 Carole Rieussec
 Mario Rodrigue
 Stéphane Roy
 Daniel Scheidt
 Claude Schryer
 Denis Smalley
 Randall Smith
 Adam Stanović
 Nikos Stavropoulos
 
 Alain Thibault
 Benjamin Thigpen
 Todor Todoroff
 Jacques Tremblay
 Marc Tremblay
 Pierre Alexandre Tremblay
 Roxanne Turcotte
 Hans Tutschku
 Gisèle Ricard
 Horacio Vaggione
 Annette Vande Gorne
 Hildegard Westerkamp

Voir aussi 

 Label indépendant

Liens externes 

 site officiel

Notes et références 

Label discographique ayant son siège au Québec
Label de musique électronique ayant son siège au Canada
Label de musique électronique indépendant
Entreprise ayant son siège à Montréal